Варден има више значења:
 Варден (Монтана)
 Варден (Илиноис)